Gent-Wevelgem 1988 var den 50. udgave af cykelløbet Gent-Wevelgem og blev arrangeret 20. april 1988. Løbet blev vundet af Sean Kelly, efterfulgt af Gianni Bugno og Ron Kiefel.

Resultater

Eksterne henvisninger 

1988
Cykelløb i 1988